Каджунский диалект французского языка (), иногда называемый луизианским региональным вариантом французского языка — общее название вариантов французского языка, на котором говорят каджуны в Луизиане, США, особенно в её южных приходах, а также небольших общинах на юго-востоке Техаса. В современной Луизиане сосуществует  с луизианским франко-креольским языком, стандартным французским, каджунским английским и стандартным английским.

Примечания

Литература 
 Daigle J. O. Cajun Self-Taught : Learning to Speak the Cajun Language. — Swallow Pubns, 1996. — 518 p.
 Daigle J. O. A Dictionary of the Cajun Language. — Swallow Publications, 1993. — 640 p.
 Valdman A. Dictionary of Louisiana French: As Spoken in Cajun, Creole, and American Indian Communities. — University Press of Mississippi, 2009. — 900 p.

Языки США
Диалекты французского языка